Spiel mit dem Feuer bezeichnet:
 ein Lied der Rockband Saltatio Mortis

Spiel mit dem Feuer bezeichnet folgende literarische Werke:
 eine Novellensammlung von Max Sidow aus dem Jahr 1926
 einen Roman von Hans Hirthammer aus dem Jahr 1934
 ein Buch von Wolfgang Leonhard aus dem Jahr 1998
 einen Roman von Marcia Muller aus dem Jahr 1999

Spiel mit dem Feuer bezeichnet folgende Filme:
 einen Dokumentarfilm von Sylvie Pagé aus dem Jahr 1999
 einen Kurzfilm von Julius Avery aus dem Jahr 2008

Spiel mit dem Feuer ist der Filmtitel der folgenden Filme:
 Spiel mit dem Feuer (1934), einen Film von Ralph Arthur Roberts
 Spiel mit dem Feuer (1935), einen Film von Erle C. Kenton
 Spiel mit dem Feuer, Alternativtitel für den amerikanisch-britischen Film Das Spiel mit dem Feuer (1957) von Robert Parrish
 Tatort: Spiel mit dem Feuer, deutscher TV-Krimi, 1987
 Unter anderen Umständen: Spiel mit dem Feuer, deutscher TV-Krimi, 2012

Spiel mit dem Feuer ist der Filmtitel der folgenden Filme:
 The Hot Spot – Spiel mit dem Feuer von Dennis Hopper aus dem Jahr 1990
 Freefall – Spiel mit dem Feuer von John Irvin aus dem Jahr 1994
 Never Talk To Strangers – Spiel mit dem Feuer von Peter Hall aus dem Jahr 1995
 Superstition – Spiel mit dem Feuer von Kenneth Hope aus dem Jahr 2003

Siehe auch:
 Das Spiel mit dem Feuer